Altiplano (španělsky vysočina, náhorní plošina) může označovat:

 Plošinu Altiplano nazývanou také Puna v Bolívii, Peru a Chile
 Vysočinu Altiplano Cundiboyacense v Kolumbijských Andách
 Vysočinu Altiplano Nariñense v departmentu Nariño v Kolumbii
 Mexické Altiplano.